est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide nitrobenzoïque
 acide 2-nitrobenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-nitrobenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-nitrobenzoïque, numéro CAS 
 Acide dicarboxylique
 acide pyridinedicarboxylique
 acide quinoléique ou acide pyridine-2,3-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide lutidinique ou acide pyridine-2,4-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide dipicolinique ou acide pyridine-2,6-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide dinicotinique ou acide pyridine-3,5-dicarboxylique, numéro CAS